Schnobel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Joachim Schnobel (1718–1765), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Joachim Schnobel (1602–1671), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Hermann Schnobel (1727–1802), deutscher Kantor und Historiker
 Karl Schnobel (1863–1944), deutscher Lehrer (DDP)